Площанська Мирослава Михайлівна (Mira Ploshchanska) - українська художниця з бойківсько-подільським корінням. Народилась 11 жовтня 1982 року в місті Вінниця  в творчій родині. Батько Михайло Площанський – художник, скульптор-монуменаліст,  член Національної  Спілки художників України, мати Людмила Площанська – журналіст газети “Вінниччина”, “Медицина Вінниччини”, член Національної  Спілки журналістів України, депутат Вінницької міської Ради ІІ-го скликання (1994-1998р), сестра – Богдана Площанська (Dana Ploshchanska) – графічний дизайнер.

Живе у м. Львові, працює в галузі реставрації, іконопису й скульптури.  

Маючи  хист до малювання, з відзнакою закінчила Вінницьку  дитячу художню школу (1997р). В 1998 році отримує нагороду за участь в  пересувній виставтавці (waderausstellug) “Wie sehe ich das gemeisame haus Europa” -“Як я бачу спільний дім Європи” (Франція, Німеччина, Англія, Україна). Навчалася скульптурі в майстерні свого батька, де також отримала цінні уроки знаних скульпторів Вінниччини – Володимира Смаровоза, Миколи Нечипорука.

Навчалася в Львівській Національній Академії Мистецтв (1999-2005) на кафедрі реставрації та консервації творів мистецтва. Викладачі: Юліан Савко, Роман Василик, Василь Гурмак, Станіслав  Мельничук, Теодозій Салій, Валерій Нестеренко, Богдан Салій. Викладачі з фаху: Галина Скоп - Друзюк, Юрій Островський.  

У 2001 році приймала учась в студентській виставці “Львів і львів’яни” (Львів-Київ). 2004-го року бере участь в конкурсі на спорудження  пам’яника Т.Г. Шевченка в місті Вінниці, будучи наймолодшою учасницею конкурсу.

Після закінчення вузу  працювала за фахом, художником-реставратором  у Львівському філіалі  Національного науково – дослідного  реставраційного центру України. За час роботи  в філіалі відреставрувала чимало пам'яток іконопису та живопису - темперного та олійного малярства.  Разом з колективом  Національного науково – дослідного реставраційного центру,  під керівницвом Мирослава Отковича,  працювала над збереженням скарбів мистецтва таких  музеїв, як музей “Дрогобиччина”, Львівський історичний музей, Музей мистецтв Прикарпаття, Музей історії релігії у Львові , Львівський Національний Музеєй ім. Андрея Шептицького. Брала участь у консервації та реставрації найвеличнішої пам’ятки сакрального мистецтва України – іконостаса іконописця Йова Кондзелевича з церкви Воздвиження Чесного Хреста  монастиря Скит Манявський в Богородчанах. 

Паралельно реставраційній діяльності, працює в галузі іконопису. Реставраційний досвід вплинув на іконописну майстерність та дотримання старовинних технологій . Художниця вдало поєднує різні іконописні техніки та прийоми старих майстрів  в своїх роботах, такі як жовткова темпера, олійне малярство, золочення. Авторка  експериментує з формою, лінією  та кольором,  дотримуючись іконописних канонів. Багато робіт Мирослави Площанської знаходяться в приватних колекціях України, Польщі, Китаю. Є автором персональних виставок сакральних творів:

 “Її ікони дарують тепло” 2015 р.),  смт. Рожнятів (Івано-Франківська обл.) Рожнятівська центральна районна бібліотека.
 “Світло, що вказує шлях” (2016 р.),  м. Вінниця.  Виставковий зал обласної організації Національної спілки художників України.
 “Небесні Охоронці” (2017 р.), м.Івано-Франківськ. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка. 
 “Небесні  Охоронці ” (2018 р.), смт. Рожнятів (Івано-Франківська обл.) Рожнятівська центральна районна бібліотека.
 Приймала участь у виставці “Різдвяна палітра” (2018 р) м. Вінниця . Виставковий зал обласної організації Національної спілки художників України. 
 Участь у виставці "Різдвяні фантазії"(2022р) м.Вінниця. 

Є співавтором мистецького проєкту “BOOKFACE” (2020) поезія - сакральне, спільно з українським поетом Олександром Букатюком. Сакральні твори створені на деревині столітніх дерев без левкасу. Проєкт покликаний привернути увагу суспільства до проблеми тотальної вирубки лісів в Україні. Із-за світової пандемії COVID-19, проєкт відбувся в режимі oneline. Поет декламував свої вірші, а художниця представила свої роботи в мережі facebook.

Примітки 

Українські художниці
Іконописиці
Реставратори